Nove unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Tartar:

  – fregata da 32 cannoni varata nel 1702 e radiata nel 1755
  – fregata da 28 cannoni varata nel 1756 e naufragata nel 1797
  – fregata da 32 cannoni varata nel 1801 e naufragata nel 1811
  – fregata da 36 cannoni varata nel 1814 e radiata nel 1859
  – corvetta varata nel 1854 e radiata nel 1866
  – incrociatore torpediniere varato nel 1886 e radiato nel 1906
  – cacciatorpediniere della prima classe Tribal, varato nel 1907 e radiato nel 1921
  – cacciatorpediniere della seconda classe Tribal, varato nel 1937 e radiato nel 1947
  – fregata della terza classe Tribal, varata nel 1960 e venduta all'Indonesia nel 1984